Rojo 10 Años Lo mejor del 2000-2010, es un álbum lanzado por la banda cristiana Rojo con motivo de sus diez años de trayectoria. En este disco se encuentran los más grandes éxitos de la banda, además de cuatro nuevas canciones.

La banda dio oportunidad a sus fanes de votar a través de sus página oficial de Facebook, para decidir cuales serían las canciones que conformarían el nuevo disco.

Lista de canciones 

 Así Como Respirar [Canción nueva]
 Verdadera Libertad [Canción nueva]
 Tu Palabra Es Mi Guía [Canción nueva]
 Brillarás [Canción nueva]
 Solo Tu
 Me Amas Igual
 No Me Soltaras
 Prefiero (Version Radio)
 Ok
 Gasolina
 Bajo Tu Control
 Brillare (Remix)
 Digno Eres Tu
 Hasta Que Ya No Respire Mas
 Desde El Amanecer
 No Hay Condenación
 Jardin De Rosas
 No Me Averguenzo
 Bonus (Yo Soy La Revolución)

DVD Video 

 Brillarás 
 Te Amo Más Que A Mi Misma Vida
 Alabad A Dios
 Tu Amor Hace Eco En Todo Mi Universo
 Solo Tú
 Te Daré Solo Lo Mejor (En Vivo)
 Siempre Seremos Amigos (En Vivo)
 Bajo Tu Control (En Vivo)
 Prefiero (Versión 1)
 Prefiero (Versión 2)
 Brillaré
 Back Stage
 OK
 Los Comienzos
 EPK Apasionado Por Ti
 Entrevista
 Brillarás En Las Naciones

DVD ROM 

 Devocionales Inspirados En Las Canciones De Rojo (En Español E Inglés)
 Colección De Acordes
 Información De Los Proyectos
 Fotos

Enlaces externos 
 http://librerianazareth.net/2012/12/rojo-10-anos-2010.html

Álbumes de México de 2010
Álbumes recopilatorios de 2010
Álbumes de rock
Álbumes de música cristiana
Álbumes en español
Álbumes de Rojo